Ду́брово — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Марьинская волость».

География 
Находится на северо-востоке региона, в северо-центральной части района, в лесной местности около оз. Танино и оз. Глухое (Головковское).  

Уличная сеть не развита.

История 
Образована в 1948 году переселением дер. Дуброво Логовещенского сельсовета при расширении артполигона.

Ранее на месте деревни располагалась деревня (в 1786, 1848 г. — пустошь) Головково.
В 1943 году деревню Головково сожгли фашисты.

Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года деревня Дуброво вошла в состав образованного муниципального образования «Марьинская волость».

Население

Инфраструктура 
В 1948-50 годах действовал колхоз «Дуброво», в 1950-58 гг. — бригада Дуброво колхоза имени Мичурина.

Транспорт 
Деревня доступна по просёлочным дорогам.

Примечания

Литература 
Ду́брово // Ефимов А. Н., Фёдоров А. И. Статистическо-географический словарь Струго-Красненского района Псковской области // Авт.-сост.: А. Н. Ефимов, А. И. Фёдоров. — Струги Красные, 2015. — 440 с.: ил. (с дополнениями). С. 213.
Населённые пункты Струго-Красненского района